Мон-Сен-Мартен () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Брие. Население кантона на 2011 год составляло 21916 человек.				
						
Код INSEE кантона 54 32. Всего в кантон Мон-Сен-Мортен входят 8 коммун, из них главной коммуной является Мон-Сен-Мартен.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Мёрт и Мозель